Desa Biobabaru kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Biobabaru (administrativ by i Indonesien, lat -9,63, long 123,70), Nusa Tenggara Timur, 
 Desa Biobabaru (administrativ by i Indonesien, lat -9,62, long 123,96), Nusa Tenggara Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar